«Парень с Марса» — российский художественный фильм 2010 года, снятый в жанре комедии/мелодрама.
Картина вышла в российский прокат 5 мая 2011 года. Фильм проходил в рамках основной программы фестиваля ММКФ.

Сюжет 
В центре фильма — менеджер Петя Стариков, работающий на гигантской шоколадной фабрике. Когда у него угоняют автомобиль, он одновременно обращается для его розыска и к бандитам, и в ГАИ, и в районное отделение милиции. Каждый вымогает у Петра деньги за поиск авто, но фактически, никто ничего не делает. А на работе Пётр получает повышение: иностранный владелец фабрики неожиданно делает его начальником рекламного проекта. До конца месяца Петр должен создать новую концепцию рекламы шоколадных батончиков. Свой автомобиль Пётр случайно найдет сам, но в совершенно разбитом виде. Милиция обвинит Петра в угоне собственного автомобиля и для того, чтобы снять с себя это обвинение, Пётр согласится подставить бандитов, к которым он обращался с просьбой разыскать автомобиль. Суета вокруг автомобиля не дает Петру всерьез сосредоточиться на его работе и к концу фильма, измученный проблемами, он заявит владельцу компании, что мечта об идеальном рекламном ролике неосуществима.

В ролях 
 Сергей Аброскин — Петя Стариков
 Ксения Кутепова — Лиза Прялкина
 Ангелина Миримская — Юля
 Артём Ткаченко — Коля
 Игорь Черневич — Кузык
 Игорь Яцко — Бумбокс
 Егор Баринов — Хрусталёв
 Владас Багдонас — Фил Донахью
 Анна Арланова — Рита
 Евгения Добровольская — мать Юли
 Олег Данилевский — милиционер-убийца
 Ирина Медведева — Маша Зайцева
 Амаду Мамадаков — маляр

Критика 
Владимир Лященко из «Газета.Ru» отметил участие в фильме хороших театральных актёров. «Коммерсантъ» сравнивает фильм со старыми добрыми советскими комедиями, а «Российская газета» определила целевую группу: «Фильм для молодых — для тех, кто, как и его режиссер Сергей Осипьян, пытается как-то осмыслить современную реальность».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Парень с Марса»
 Интервью с создателями фильма

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Романтические кинокомедии России
Кинокомедии 2010 года
Фильмы России 2010 года